Název Bratrská lípa nese několik významných a památných stromů, které (podle historických záznamů nebo pověstí) souvisely s činností církve jednoty bratrské:

 Bratrská lípa v Kunvaldu – okres Ústí nad Orlicí;
 Bratrská lípa (Velká Štáhle) – okres Bruntál.